Nafana peut désigner :
 les Nafana, un peuple d'Afrique de l'Ouest
 Nafana (Ferkessédougou), une ville de Côte d'Ivoire
 Nafana (Prikro), une ville de Côte d'Ivoire
 Nafana-Sienso, une ville de Côte d'Ivoire

Homonymie de toponyme